Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2009 war ein Tenniswettbewerb in London.

Der Titelverteidiger Rafael Nadal trat verletzungsbedingt nicht an. Das Finale bestritten Andy Roddick und Roger Federer, welches Federer in fünf Sätzen gewann. Dies war sein sechster Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 2003, 2004, 2005, 2006 und 2007) und sein 15. Grand-Slam-Titel insgesamt. Damit war er nun alleiniger Rekordhalter, nachdem er bei den French Open 2009 mit Pete Sampras gleichgezogen war.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships 2009 fand für die Herren im Einzel vom 19. bis 21. Juni 2009 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen noch  vier Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Wimbledon Championships 2009 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierplan Herreneinzel 2009 (PDF; 20 kB)
 Turnierinformation (PDF; 20 kB)

Herreneinzel
2009